Lusławice ist der Name folgender polnischer Dörfer:
 Lusławice (Zakliczyn), Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Zakliczyn
 Lusławice (Janów), Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Janów